Borruk Khan, kan kazakh.
 Burrak Khan, kan de l'Horda d'Or.